Кишинёвский международный марафон () — второй в истории Кишинёва и первый в истории независимой Республики Молдова ежегодный марафонский забег. Впервые состоялся в 2015 году. Сертифицирован Федерацией лёгкой атлетики Молдовы, член AIMS c 2016 года

История

2015 
Первый Кишинёвский международный марафон прошел 26 апреля 2015 года, став первым марафонским забегом в Кишинёве с 1986 года. Он был организован общественной спортивной организацией Sporter.md при поддержке Министерства молодёжи и спорта Республики Молдова и спонсорской поддержке нефтеперерабатывающей компании . Бюджет соревнований составил 1 миллион леев и был в равных частях предоставлен организатором и спонсором. Подготовка марафона заняла около года, в его организации и проведении приняло участие 300 волонтёров.

В рамках марафона прошли соревнования на 4 дистанциях: марафон (взнос за участие 200 лев), полумарафон, бег на 10 километров (100 лев для каждого) и на 3 километра (так называемый Fun Run, бесплатен для участников). В преддверии соревнований в центре Кишинёва была организована спортивная ярмарка и прошли соревнования по бегу на 400 метров для детей в трёх возрастных категориях: от 5 до 6 лет, от 7 до 9 лет, от 10 до 12 лет.

В 2015 году в забегах приняли участие около 10 тысяч человек, почти 1400 вышли на три основные дистанции и 140 бежали марафон. Среди бегунов были граждане Молдовы и других стран — Австрии, Беларуси, Германии, Индии, США, России, Украины и Швеции. Журналисты отметили среди участников примара Кишинёва Дорина Киртоакэ, главу экономического департамента делегации ЕС в Молдове Вихера Слагтера и британского посла Фила Батсона.

2016 
Второй международный Кишинёвский марафон состоялся 17 апреля 2016 года, организатором которого является спортивная общественная организация Sporter.md при поддержке Министерства молодёжи и спорта Республики Молдова и спонсорской поддержке нефтеперерабатывающей компании Petrom.

На центральной площади Кишинёва собралось свыше 15 000 человек, которые пробежали дистанции: марафон (42 км 195 м), полумарафон (21 км 0975 м), курс 10 км и Fun Run (3 км).

В рамках проведения мероприятия прошла спортивная ярмарка, в которой приняли участие около 30 компаний, а за день до официального старта Кишиневского марафона состоялись детские забеги на 200 метров в трёх возрастных категориях: 5-6 лет, 7-9 лет, 10-12 лет.

Во время подготовки и в день проведения Кишинёвского марафона, организаторам помогали около 400 волонтеров.

Участие во втором Кишинёвском марафоне приняли гости из 50 стран мира, политические деятели, профессиональные спортсмены разных видов спорта, а также участвовали различные коммерческие компании и благотворительные организации.

2017 
Третий международный Кишинёвский марафон состоялся 1 октября 2017 года. В этот день столица Молдовы стала центром притяжения для всех, кто занимается бегом и ведет активный образ жизни. Среди участников Кишинёвского марафона были не только местные бегуны, но и множество иностранных спортсменов из 50 стран мира, для которых Кишиневский марафон стал новым опытом в беговой карьере. Организатором марафона выступила спортивная общественная организация Sporter.md при спонсорской поддержке сети супермаркетов Kaufland.

В этому году участие в Кишинёвском марафоне приняли 17 000 человек. Участникам были предложены 5 дистанций на выбор: марафон (42 км 195 м), полумарафон (21 км 0975 м), забеги на 5 км и 10 км, Fun Run (1,5 км).

Днем ранее, 30 сентября, в рамках Кишинёвского марафона состоялись забеги для детей на 200 метров в трёх возрастных категориях: 5-6 лет, 7-9 лет, 10-12 лет. Участие в забегах приняли 400 детей.

В течение трёх дней, в центре Кишинёва проходила спортивная ярмарка. Участие в ярмарке принимали разные спортивные бренды, благотворительные организации и коммерческие коммерческие компании. В самом центре была расположена Food Zone, где проходила бесплатная вечеринка пасты (Pasta Party) и обмывание медалей.

2018 
Четвертый международный Кишиневский марафон состоялся 30 сентября 2018 года. По сложившейся традиции, в соревновании принимали участие не только опытные спортсмены, но также и те, для кого марафон стал первым испытанием. Среди участников были представители 50 государств мира. По словам организаторов, на Кишиневский марафон съехались более 2000 иностранных спортсменов.

В этому году участие в Кишинёвском марафоне приняли 18 000 человек. Участникам были предложены 5 дистанций на выбор: марафон (42 км 195 м), полумарафон (21 км 0975 м), забеги на 5 км и 10 км, Fun Run (1,5 км). Впервые в истории проведения Кишиневского марафона была открыта дистанция «Marathon for All» для спортсменов-колясочников.

Кенийский бегун Бенжамин Кипроп Серем установил рекорд трассы: он пробежал 42 км за 2 часа 16 минут 38 секунд. Также был установлен рекорд трассы для полумарафона: Райляну Максиму удалось пробежать 21 км за 1:06:12.

Днем ранее, 29 сентября, в рамках Кишиневского марафона состоялись забеги для детей: участники соревновались на дистанции 400 м, 800 м, 1200 м, 2000 м. Участие в забегах приняли 500 детей. Также в этот день с публичными лекциями выступили известные путешественники Ольга Румянцева и Владимир Котляр, а также спортсмены-марафонцы Ярослав Мушинский и Леонид Швецов.

2019 
В 2019 году Кишиневский марафон отмечал свой юбилей — 5 лет. Этот выпуск прошел 29 сентября под слоганом «Дай пять!».

По традиции забеги на 5 дистанциях Марафона — марафон (42 км 195 м), полумарафон (21 км 0975 м), забеги на 10 и 5 км, Fun Run (1,5 км) — прошли по центральным улицам молдавской столицы. Также была вновь открыта дистанция «Marathon for All» для спортсменов-колясочников. 

Как и в предыдущие года, принять участие в забегах могли как опытные спортсмены, так и участники, которые только начали увлекаться бегом. По данным организаторов в 2019 году на Площади Великого Национального Собрания в Кишиневе собрались около 20 000 участников, среди которых также были участники их других стран: Украины, России, Румынии, Германии и др.

Победителями стали участники среди мужчин и женщин, которые пришли первыми к финишу на выбранной ими дистанции. В 2019 году некоторым участникам удалось побить свои прошлые рекорды. Так, на дистанции полумарафона Райляну Максим пришел с результатом 1:06:11.9 (прошлый рекорд - 1:06:12.0), а Карманенко Катерина установила рекорд среди женщин -  1:20:16.3 (прошлый рекорд - 1:20:43.0).

В рамках Кишиневского марафона, 28 сентября, также прошли забеги для детей Kids Run Day. В забегах на дистанции 400 м, 800 м, 1200 м, 2000 м приняли участие дети в возрасте от 5 до 13 лет.

2020 
В связи с пандемией COVID-19 этот выпуск Международного Кишиневского марафона прошел в необычном для него формате — онлайн. Поддержать соревнование и принять участие в онлайн забеге мог каждый желающий. Для этого организаторы предлагали надеть футболку Кишиневского марафона прошлых лет, выбрать любую из дистанций: 1,5 км, 5 км, 10 км, 21 км или 42 км и выйти на старт 27 сентября в 9:00 в любой точке города, страны и даже мира. 

В этот день в поддержку Online Chisinau International Marathon 2020 вышли бегуны не только из Кишинева, но из Унген, Бельц, Сорок, разных городов Приднестровья, а также США, Италии, Румынии, Греции и даже в Индии.

2021 
В 2021 году состоялся шестой выпуск Международного Кишиневского марафона. Он стал первым масштабным спортивным мероприятием Sporter после полутора лет пандемии COVID-19.

Марафон пошел 17 октября, однако в строгих условиях. К участию допускались только те спортсмены, которые смогли предоставить документы о здоровье. Для участников и болельщиков также было организовано бесплатное экспресс тестирование на коронавирус. Чтобы обеспечить безопасность спортсменам, число слотов в 2021 было снижено до 2000, а также отменена дистанция Fun Run (1,5 км), в которой по традиции принимали участие все желающие. 

Как и в прошлые года, участникам были предложены 4 основные дистанции: марафон (42 км 195 м), полумарафон (21 км 0975 м), 10 км и 5 км. Впервые был изменен маршрут дистанции на 5 км. В 2021 году также была открыта уже ставшей традиционной дистанция для спортсменов-колясничков «Marathon for All», в которой приняли участие 35 спортсменов. 

Также в рамках Кишиневского марафона, 16 октября, были организованы детские беговые соревнования Kids Run Day.

2022 
В 2022 году прошел восьмой выпуск Международного Кишиневского марафона. Отдавая дань уважения добросердечию и гостеприимству жителей Молдовы, организаторы провели масштабный ребрендинг, и теперь беговые соревнования носят имя Chisinau Big Hearts Marathon (Марафон Больших Сердец).

Забег состоялся 25 сентября. В общей сложности приняли участие около 10000 спортсменов из разных стран.

Организаторы подготовили для атлетов 5 основных дистанций: марафон (42 км 195 м), полумарафон (21 км 0975 м), 10 км, 5 км, а также Fun Run (1,5 км) – это бесплатный забег, который прошел впервые после двух лет связанных с ограничениями пандемии. Для спортсменов-колясочников была организована, в четвертый год подряд, дистанция Marathon for All, а для детей 23 сентября, провели забег Kids Run Day в четырех возрастных категориях: 5-6 лет, 7-8 лет, 9-10 лет, 11-13 лет.

В течение трех дней по случаю беговых соревнований в центре молдавской столицы проходили яркие праздничные события – ярмарки и конкурсы. Вечером, 23 сентября перед большим стартом для участников устроили традиционную бесплатную вечеринку Pasta Party.

Организаторы – спортивная организация Sporter и доска объявлений 999.md, при поддержке Примэрии муниципия Кишинев. Проведение бегового соревнования поддержала команда из 200 волонтеров и около 30 партнеров спортивного праздника.

Трасса 
В марафоне и полумарафоне могут принять участие бегуны старше 18 лет, в беге на 10 километров — старше 16 лет; требуется регистрация. Забег на 1.5 километра открыт для всех желающих без предварительной регистрации.

Маршрут марафонского бега (42,195 км) и полумарафона: Площадь Великого Национального Собрания (напротив Триумфальной арки) — бул. Штефана чел Маре — ул. Чуфля — бул. Дачия (до ул. Роз) — бул. Дачия — ул. Чуфля — бул. Штефана чел Маре (до ул. Тома Чорба) — бул. Штефана чел Маре — Площадь Великого Национального Собрания (4 круга по 10,5 км для марафонцев и 2 круга по 10,5 км для полумарафонцев с ограничением по времени в 6 часов и 3 часа соответственно).

Маршрут бега на 10 км: бул. Штефана чел Маре — ул. Чуфля — бул. Дачия (до ул. Роз) — бул. Дачия — ул. Чуфля — бул. Штефана чел Маре (до ул. Тома Чорба) — бул. Штефана чел Маре — Площадь Великого Национального Собрания (с ограничением по времени в 1,5 часа).

Маршрут забега на 5 км: Площадь Великого Национального Собрания — разворот на перекрестке бул. Штефана чел Маре и ул. Измаил — бул. Штефана чел Маре — разворот на перекрестке бул. Штефана чел Маре и ул. Тома Чорбэ — бул. Штефана чел Маре — Площадь Великого Национального Собрания).

Маршрут развлекательного забега Fun Run: Площадь Великого Национального Собрания — ул. Василе Александри — ул. Вероника Микле — ул. Бэнулеску Бодони — Финиш напротив памятника Штефана чел Маре.

Результаты

2015 
Все сведения указаны по данным с сайта марафона.

 10 км

 Полумарафон

 Марафон

 Статистика участников марафона

2016 
Все сведения указаны по данным с сайта марафона.

 10 км

 Полумарафон

 Марафон

 Статистика участников марафона 2016

2017 
Все сведения указаны по данным с сайта марафона.

5 км

10 км

полумарафон

марафон

 Статистика участников марафона 2017

2018 
Все сведения указаны по данным с сайта марафона.

5 км

10 км

полумарафон

марафон

 Статистика участников марафона 2018

2019 
Все сведения указаны по данным с сайта марафона.

5 км

10 км

полумарафон 

марафон

Статистика участников марафона 2019

2021 
Все сведения указаны по данным с сайта марафона.

5 км

10 км

полумарафон

марафон

Статистика участников марафона 2021

2022 
Все сведения указаны по данным с сайта марафона.

5 км

10 км

полумарафон

марафон

Многократные победители 
  — 3 раза.

Примечания

Ссылки 

Соревнования по лёгкой атлетике в Молдавии
Марафоны
Спортивные соревнования в Кишинёве